Синтија Клитбо () мексичка је глумица данског порекла.

Филмографија

Теленовеле

ТВ серије

Филмови

Позориште

Награде и номинације

Награде TVyNovelas

Спољашње везе 

 
 Биографија на Телевисином порталу 

Рођени 1967.
Мексичке глумице
Биографије живих особа